Setia kan syfta på följande:
 Setia (djur), ett släkte snäckor
 Kecamatan Setia, ett distrikt i Aceh, Indonesien